Населені пункти в Чехії:

 Кршіжановиці (Хрудім)
 Кршіжановиці (Вишков)